Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Kohlmann e Alexander Waske che hanno battuto in finale Travis Parrott e Filip Polášek 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Travis Parrott /  Filip Polášek (finale)
 Eric Butorac /  David Martin (primo turno)

 James Cerretani /  Frank Moser (quarti di finale)
 Yves Allegro /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2008